Duitsland:
Forst (Aken), een stadsdeel van de Duitse stad Aken in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen
Forst (Baden), een gemeente in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg
Forst (Eifel), een gemeente in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts
Forst (Hunsrück), een gemeente in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts
Forst (Lausitz), een gemeente in de Duitse deelstaat Brandenburg
Forst (Wassenberg), een gehucht in de gemeente Wassenberg in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen
Forst (bij Wissen, Sieg), een gemeente in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts
Forst an der Weinstraße, een gemeente in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts
Forst (Unterfranken), een plaats in de gemeente Sonungen in de Duitse deelstaat Beieren

Zwitserland:
Forst-Längenbühl, een gemeente in het kanton Bern

Zie ook
Forster (doorverwijspagina)
Brouwerij Forst